Ginesta d'escombres (Cytisus scoparius)
 Ginestell (Sarothamnus arboreus, Sarothamnus catalaunicus o Cytisus arboreus)